Парла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ареа-Метрополитана-де-Мадрид. Занимает площадь 24,43 км². Население 120 182 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

История 

Город основан в 1255 году.

Первым документом, в котором упоминается Парла, является письмо короля Альфонсо XI Кастильского написанное  6 января 1338 года в Трухильо, по которому управление деревней Парла передавалось кардиналу в счёт оплаты его помощи в борьбе с маврами.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 

Муниципалитеты Мадрида